Aardrijkskunde
 Bea (Teruel), gemeente in Spanje
 Afkorting van British East Africa of Brits-Oost-Afrika

Economie
 Bank of East Asia, Aziatische bank
 BEA Systems, Amerikaans bedrijf
 British European Airways, een van de voorgangers van British Airways

Personen met de achternaam Bea
 Augustin Bea, Duits geestelijke en kardinaal

Voornaam
 Beatrix, een meisjesnaam
 in het bijzonder: koosnaam voor prinses Beatrix der Nederlanden

Andere
 Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, Frans overheidsagentschap